Smoschewer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Smoschewer (1894–1944), deutscher Jurist und Urheberrechtler
 Leo Smoschewer (1875–1938), deutscher Maschinenbau-Unternehmer